Alue Dama (Setia), een plaats in Indonesië
Alue Dama (Baktiya), een plaats in Indonesië